Widok est le nom de plusieurs localités polonaises :
 Widok, village de la voïvodie de Mazovie
 Widok, localité en voïvodie d'Opole.
 Widok, quartier de la ville de Szczecin